Asenjo ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Asenjo Barbieri (1823–1894), spanischer Komponist und Autor
 Juan José Asenjo (* 1945), spanischer Geistlicher, Theologe und Erzbischof von Sevilla
 Sergio Asenjo (* 1989), spanischer Fußballspieler